Appalachiosaurus ist eine Gattung theropoder Dinosaurier aus der Überfamilie der Tyrannosauroidea innerhalb der Coelurosauria, die vor etwa 77 Millionen Jahren in der späten Kreidezeit (mittleres Campanium) im heutigen Nordamerika (USA) lebte. Die Typusart und einzige Art der Gattung ist Appalachiosaurus montgomeriensis.

Etymologie 
Der Gattungsname leitet sich vom Fundort der Fossilien ab und bedeutet so viel wie "Appalachen-Echse". Der Artname bezieht sich auf das Montgomery County.

Entdeckung und Beschreibung 
Die versteinerten Knochen des Holotypus-Exemplars (RMM 6670) von Appalachiosaurus wurden 1982 von einem Team der Auburn University unter der Leitung des Geologen David King in der Demopolis-Kreide-Formation in Alabama entdeckt und 2005 von den Paläontologen Thomas Carr, Thomas Williamson und David Schwimmer beschrieben und benannt. Die Wissenschaftler ordneten der Spezies Appalachiosaurus montgomeriensis außerdem fossiles Material aus der Donoho-Creek-Formation in South Carolina und der Tar-Heel-Formation in North Carolina zu.

Merkmale und Erscheinungsbild 
Appalachiosaurus gilt als die erste beschriebene und bisher vollständigste Gattung der Tyrannosauroidea aus dem Osten der USA. Wie fast alle Theropoden war Appalachiosaurus ein bipeder Prädator. Von diesem Fleischfresser wurde das Skelett eines juvenilen Tieres gefunden, das zu etwa zwei Drittel ausgewachsen war. Dieses Holotypus-Exemplar war etwas mehr als 6 Meter lang und wog vermutlich um die 600 kg. Der Fund besteht aus Teilen des Schädels mit Unterkiefer, mehreren Wirbeln, Teilen des Beckens und fast vollständigen Hinterbeinen. Er besaß einen langen, schmalen Schädel mit einem flachen Kiefer und wahrscheinlich zwei kurze, verkümmerte Arme mit je zwei Fingern.

Systematik 
Phylogenetische Analysen ergaben, dass Appalachiosaurus als basaler Tyrannosauroide einzuordnen ist. Frühere Vertreter der Tyrannosaurier wie Dilong und Guanlong waren zum Zeitpunkt der Analyse jedoch noch nicht beschrieben. Diese Ausschlüsse könnten einen signifikanten Einfluss auf die Phylogenie haben. Unten ein Kladogramm von Loewen et al. aus dem Jahr 2013:

Weblinks

Einzelnachweise 

Tyrannosauroidea
Tyrannosauroiden